Candida is een oud-Latijnse naam, staat voor 'stralend, wit, licht, onschuldig, openhartig'.

 Candida (Italiaanse gemeente), een Italiaanse gemeente
 Candida (Amsterdam), een kantoorgebouw
 Candida (geslacht), een geslacht van een gist
 Candidiasis, een schimmelinfectie

Toneel en film
 Candida (Shaw), een toneelstuk van George Bernard Shaw 
 een aantal daarvan afgeleide films:
 Candida (1973), tv-film van Johan De Meester met Tine Balder
 Candida (1982-I), tv-film van Michael Cristofer met Joanne Woodward
 Candida (1982-II), tv-film van Gerard Rekers met Marjon Brandsma
 Cándida (2006) van Guillermo Fesser met Cándida Villar